Hochschule für Wirtschaft steht für:

 Hochschule für Wirtschaft FHNW, eine Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz
 Hochschule für Wirtschaft Freiburg
 Hochschule für Wirtschaft Zürich